Thomas, Tom ou Tommy Flanagan peut faire référence à :
  (1814–1865), prêtre catholique et historien anglais.
  (1832–1899), prospecteur irlando-australien.
  (?–1980), ingénieur et homme politique irlandais.
 Thomas Flanagan (1923–2002), professeur et écrivain américain.
  (né en 1930), évêque américain.
 Thomas "Tom" Flanagan (né en 1944), professeur de sciences politiques américain, enseignant et résidant au Canada.
 Tom Flanagan (né en 1991), footballeur nord-irlandais.